Fryderyk August I – elektor saski 1694-1733, król Polski jako August II Mocny 1697-1706 i 1709-1733
 Fryderyk August II – elektor saski 1733-1763, król Polski w tych samych latach jako August III Sas 
 Fryderyk August III/I – elektor saski 1763-1806, król Saksonii jako Fryderyk August I 1806-1827, książę warszawski 1807-1815
 Fryderyk August II – król Saksonii 1836-1854
 Fryderyk August III – król Saksonii 1904-1918